

Geografia
Repubblica Ceca
Kámen – comune del distretto di Havlíčkův Brod, nella regione di Vysočina
Kámen – comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Kámen – comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Bílý Kámen – comune del distretto di Jihlava, nella regione di Vysočina

Altro
70936 Kámen – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
Kamen'
Kamen (disambigua)